Padding bezeichnet:

 einen Familiennamen, Namensträger:
 Martijn Padding (* 1956), niederländischer Komponist

 einen Fachbegriff (von engl. to pad, ‚auffüllen‘):
 Padding (Informatik)